Inquisition může znamenat:

 anglicky inkvizice
 Inquisition (kniha) – kniha Carltona Sherwooda z roku 1991

v hudbě
 Inquisition (kolumbijsko-americká hudební skupina) – kolumbijsko-americká black metalová kapela
 Inquisition (rakouská hudební skupina) – rakouská doom/death metalová kapela
 Inquisition (nizozemská hudební skupina) – nizozemská melodic death metalová kapela

 Inquisition Symphony – album finské kapely Apocalyptica